Скориков — русская фамилия. 

Известные носители:
 Скориков, Александр Степанович (1871—1942) — русский учёный-гидробиолог, профессор.
 Скориков, Алексей Иванович — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва, 1942 года рождения, начальник локомотивного депо станции Целиноград, г. Акмола. От Ишимского избирательного округа № 14 Акмолинской области.
 Скориков, Григорий Петрович (1920—2000) — советский военачальник, маршал авиации.
 Скориков, Пётр Владимирович (1910—1977) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Скориков, Юрий Иванович (1924—1994) — русский советский живописец, Заслуженный художник Российской Федерации.

См. также 
 Скорицкое